Forstbotanisk Have, findes flere steder

 Forstbotanisk Have i Aarhus
 Forstbotanisk Have i Charlottenlund
 Forstbotanisk Have i Viborg